Ars grammatica di Elio Donato
 Ars grammatica di Gaio Mario Vittorino